A 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok éremtáblázata egy rangsor, amely a sportolók által megszerezhető érmek számából tevődik össze. A 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokat Szingapúrban rendezték 2010. augusztus 14–26. között.

Az olimpián olyan páros- vagy csapatversenyszámokat is rendeztek, amelyek csapataiban különböző nemzetek sportolói is szerepeltek közösen. Ezek az érmek a táblázatban „Nemzetek vegyes részvételei” néven vannak feltüntetve.

Éremtáblázat 
Jelmagyarázat:

Sorrend: Aranyérmek száma, Ezüstérmek száma, Bronzérmek száma, Nemzetnév

A nemzetek szerzett érmei a vegyes versenyszámokban 

 Oroszország és Olaszország vegyes csapata aranyérmet nyert vívásban.
 Németország, Lengyelország, Oroszország, Törökország vegyes csapata ezüstérmet nyert vívásban.
 Kanada és az Egyesült Államok vegyes csapata bronzérmet nyert vívásban.
 Ausztria, Magyarország, Izrael és Portugália vegyes csapata aranyérmet nyert triatlonban.
 Ausztrália és Új-Zéland vegyes csapata ezüstérmet nyert triatlonban.
 Argentína, Mexikó és Egyesült Államok vegyes csapata bronzérmet nyert triatlonban.
 Fehéroroszország és Olaszország vegyes csapata aranyérmet nyert íjászatban.
 Görögország és Szlovénia vegyes csapata ezüstérmet nyert íjászatban.
 Szingapúr és Törökország vegyes csapata bronzérmet nyert íjászatban.
 Olaszország, Lengyelország, Nagy-Britannia és Svájc vegyes csapata aranyérmet nyert lovaglásban.
 Kína, Új-Zéland, Hongkong és Omán vegyes csapata ezüstérmet nyert lovaglásban.
 Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Zimbabwe, Algéria és Libanon vegyes csapata bronzérmet nyert lovaglásban.
 Nagy-Britannia és Csehország vegyes csapata aranyérmet nyert teniszben.
 Magyarország és Belgium vegyes csapata bronzérmet nyert teniszben.
 Kína és Tunézia vegyes csapata bronzérmet nyert asztaliteniszben.
 Brazília, Jamaica, Egyesült Államok és Dominikai Köztársaság vegyes csapata aranyérmet nyert atlétikában. (fiú vegyes váltó)
 Nagy-Britannia, Lengyelország, Olaszország és Oroszország vegyes csapata ezüstérmet nyert atlétikában. (fiú vegyes váltó)
 Fidzsi-szigetek, Pápua Új-Guinea és Ausztrália vegyes csapata bronzérmet nyert atlétikában. (fiú vegyes váltó)
 Egyesült Államok és Bahama-szigetek vegyes csapata aranyérmet nyert atlétikában. (lány vegyes váltó)
 Nigéria és Dél-afrikai Köztársaság vegyes csapata ezüstérmet nyert atlétikában. (lány vegyes váltó)
 Nagy-Britannia, Olaszország, Németország és Románia vegyes csapata bronzérmet nyert atlétikában. (lány vegyes váltó)
 Kuba, Peru, Kazahsztán, Szlovákia, Japán, Kongói Demokratikus Köztársaság és Spanyolország vegyes csapata aranyérmet nyert cselgáncsban (Essen csoport)
 Németország, Türkmenisztán, Mongólia, Oroszország, Málta, Belgium, Szenegál és Új-Zéland vegyes csapata ezüstérmet nyert cselgáncsban (Belgrád csoport)
 Ausztria, Bosznia-Hercegovina, India, Horvátország, Üzbegisztán, Costa Rica, Venezuela és Románia vegyes csapata bronzérmet nyert cselgáncsban (Kairó csoport)
 Mauritius, Törökország, Dél-Korea, Olaszország, Honduras, Izrael, Ukrajna és Andorra vegyes csapata bronzérmet nyert cselgáncsban (Tokió csoport)
 Ukrajna és Oroszország vegyes csapata aranyérmet nyert öttusában.
 Kína és Dél-Korea vegyes csapata ezüstérmet nyert öttusában.
 Litvánia és Oroszország vegyes csapata bronzérmet nyert öttusában.

Jegyzetek 

E